Filles du Calvaire – denominazione francese delle Benedettine di Nostra Signora del Calvario
Filles du Calvaire – stazione della metropolitana di Parigi
Les Filles du Calvaire – romanzo di Pierre Combescot del 1991